Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Shanghai Rolex Masters 2010. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 8. bis 9. Oktober 2010 stattfand.

Ergebnisse

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Shanghai Roles Masters (englisch)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 52 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Shanghai